Lango peut désigner :
 les Lango, une population d'Ouganda ;
 le lango, une langue nilotique occidentale du groupe des langues luo, parlée en Ouganda ;
 le lango, une langue nilotique oriental parlée au Soudan du Sud ;
 le Parc des expositions de Langolvas (Lango) à Morlaix.